Хес

Топоним
 Хес — город в Нидерландах в провинции Северный Брабант.

Фамилия
 Хес, Забине (род. 1958) — немецкая гребчиха, рулевая.
 Хес, Клаус (1933—2018) — немецкий гребец.
 Хес, Михай (род. 1943) — венгерский гребец-байдарочник.

См. также 
 Хёсс, Рудольф (1900—1947) — комендант концентрационного лагеря Освенцим.